Het seizoen 2007/08 was het 23e seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. De titel voor het landskampioenschap ging wederom naar SS Murata, die daarmee hun derde en ook derde titel op rij pakte.

Speelopzet 
De clubs worden verdeeld in twee groepen en elke club speelt twee wedstrijden (volledige competitie) tegen elkaar. Nadat elke club één keer tegen elkaar heeft gespeeld, spelen de clubs één keer tegen alle clubs uit de andere groep (halve competitie). Uiteindelijk hebben de clubs op het einde dan 20 of 21 competitiewedstrijden gespeeld.
De beste 3 clubs van elke groep spelen vervolgens play-off wedstrijden tegen elkaar, waarbij de club pas uitgeschakeld is wanneer deze twee wedstrijden verloren heeft.

Clubs

Speelvelden 
Door maar het beperkt aantal beschikbare speelvelden in San Marino hebben de clubs niet zo zeer een eigen speelveld. De competitie en play-off wedstrijden zijn normaal gesproken willekeurig verdeeld over een aantal beschikbare grotere locaties. Soms werd er ook uitgeweken naar het Olympisch Stadion in Serravalle.

Eindstand groep A 

 Door onderlinge resultaat eindigen SP Tre Fiori en AC Juvenes/Doganaop de respectievelijk 2e en 3e plaats.*

Eindstand groep B

Uitslagen

Play-offs

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2007/08